ENJ ist die Abkürzung für

 El Naranjo (Escuintla), IATA-Code des Flughafens El Naranjo im Departamento Escuintla, Guatemala
 Enerjet, kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Escuela Nacional de Jurisprudencia, Fakultät für Rechtswissenschaften der Universidad Nacional Autónoma de México

ENJ